An der Trift ist die Bezeichnung für zahlreiche Fluren, Äcker und Verkehrswege im deutschsprachigen Raum, darunter

 An der Trift (Hannover), Straßenname einer ehemaligen Schaftrift im hannoverschen Stadtteil Kirchrode
 An der Trift 7 (Hannover), 1954 mit dem Laves-Preis ausgezeichnetes Einfamilienhaus in der niedersächsischen Landeshauptstadt
 An der Trift 9 (Hannover), Anfang der 1950er Jahre auch als „Wohnhaus Dr. Reuleaux“ bekanntes Gebäudeensemble von Ernst Zinsser